Bei den ITA National Intercollegiate Indoor Championships wurden 2006 die Hallenmeister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der vier Konkurrenzen war das Herrendoppel. Gespielt wurde vom 2. bis zum 5. November auf dem Gelände des The Racquet Club of Columbus in Columbus, Ohio. Als Sieger ging das amerikanisch-mexikanische Duo aus John Isner und Luis-Manuel Flores von der University of Georgia hervor.

Hauptrunde

Setzliste

Turnierplan

Nebenrunde

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Spielplan auf collegetennisonline.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2006/07
Tennisturnier 2006
Tennisturnier in Columbus (Ohio)
2006 Herrendoppel
Herrentennisturnier